André Kiener (1859-1928), un industriel français
 Axel Kiener (né en 1973), un acteur français
 Christian Kiener (1807-1896), un industriel et homme politique français
 Fritz Kiener (1874-1942), un historien français
 Louis Charles Kiener (1799-1881), un zoologiste français
 Margret Kiener Nellen (née en 1953), une personnalité politique suisse